Dicrocoeliidae är en familj av plattmaskar. Dicrocoeliidae ingår i ordningen Plagiorchiida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dicrocoeliidae 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Dicrocoeliidae